Ruś steht für folgende Dörfer in Polen:

 Ruś (Morąg), Dorf in der Gmina Morąg, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Reußen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Ruś (Stawiguda), Dorf in der Gmina Stawiguda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Reußen, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Ruś (Wizna), Dorf in der Gmina Wizna, Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien